Das Wunder der Liebe bezeichnet:
 Oswalt Kolle: Das Wunder der Liebe, einen Aufklärungsfilm aus dem Jahr 1968
 Das Wunder der Liebe (2007), einen Fernsehfilm nach einem Roman von Ruth Maria Kubitschek